R. J. Mitchell peut faire référence à :

Reginald Mitchell (1895-1937), un ingénieur et designer industriel britannique,
 (1902- ), un écrivain et archiviste anglais,
R. J. Mitchell, un astronome irlandais, actif dans les années 1850.